Прицел:
 Прицел — приспособление, используемое для наведения оружия на цель и её поражения.
 Оптический прицел
 Бомбовый прицел 
 «Прицел» — радиопередача Дмитрия Добрынина на «Радио России».